Премія Сатурн за найкращий супергеройський телесеріал — категорія премії Сатурн, яку вручає Академія наукової фантастики, фентезі та фільмів жахів. Категорія заснована у 2015 році.

Лауреати і номінанти

2015-2021

Посилання 

 Офіційний сайт

Сатурн (премія)
засновані 2015